De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2005 werd op 18 januari 2006 gehouden in het casino van Oostende. Sérgio Conceição won met 230 punten. Het gala rond de uitreiking van deze voetbalprijs werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Robin Janssens en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking
Vincent Kompany, de winnaar van 2004, won de eerste stemronde met 124 punten. Kevin Vandenbergh (61), Christian Wilhelmsson (60), Sérgio Conceição (60) en Timmy Simons (45) vervolledigden de top 5. Tijdens de tweede stemronde naderden Wilhelmsson en vooral Conceição, en uiteindelijk won de Portugees van Standard Luik.

Velen zijn ervan overtuigd dat indien Vincent Kompany de tweede stemronde niet zo vaak geblesseerd was (hij was slechts twee maanden fit geweest), hij zichzelf zou hebben opgevolgd.

Conceição werd de achtste niet-Belg die de Gouden Schoen won. Hij was tijdens de ceremonie niet aanwezig, maar werd op het laatste nippertje toch de zaal binnengeloodst zodat hij de trofee zelf in ontvangst kon nemen.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen 
Voetbal in 2005